Crokaert ou Crockaert est un nom de famille flamand, surnom de quelqu'un avec de longs cheveux crépus (du nl. croock) ou variante de crochard (de l'ancien français croc : crochet), surnom d'une caractéristique physique.

Variantes 
 Crokaert, Crokaerts, Krockaert, Krokaert, Krokkaerts, Krokaerts, 
 Crokart, Crocaerts, Crockaert, Crockart, Crockaerts 
 Croekaert, Croeckaert, Croukaert
  Crakaert

 Lara Crokaert (1970-), est une auteure-compositrice-interprète belgo-canadienne.
 Paul Crokaert (1875-1955), est un homme politique belge.
 Jacques Crokaert (1901-1949) est un avocat et un historien belge.

Patronyme flamand